Manuel Jiménez puede referirse a los siguientes hombres:

 Manuel Jiménez Alfaro (s.XX), ingeniero español.
 Manuel Jiménez de Parga (n.1929), político español.
 Manuel Jiménez Moreno "Chicuelo" (1902-1967), torero español.
 Manuel Jiménez Triana («El Cuquillo»), poeta español emigrado a Cuba y considerado como uno de los mejores repentistas de este país.

Además, en fútbol, puede hacer referencia a estos otros hombres:

 Manolo Jiménez Abalo, conocido como «Jiménez» (n.1956), futbolista español.
 Manolo Jiménez Jiménez (n.1964), entrenador y futbolista español.
 Manuel Jiménez González (n.1960), entrenador de fútbol español.
 Manuel Jiménez Rodríguez (1941-2021), futbolista español.